Gerra är ett släkte av fjärilar. Gerra ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Gerra